Пласенсия-де-лас-Армас (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Дева. Занимает площадь 14,22 км². Население — 4002 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

История 
Город основан 15 октября 1343.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гипускоа